Никола́й Сара́ев:
 Сараев, Николай Акимович (1929—2016) — советский теоретик и судья по  русскому бильярду.
 Сараев, Николай Андреевич (1914—1991) — Герой Советского Союза.